Орео́л (, , ; золотой) — кайма (зона), окружающая объекты, может означать:

 Ореол (религия) — золочёный или золотого цвета диск, религиозный атрибут божественности.
 Ореол (фото) — фотографический дефект, вызванный распространением света в эмульсии и подложке фотоплёнки.
 Ореол (геология) — каёмка минералов нарастающая вокруг; зона вблизи месторождений; кайма изменений в процессе метаморфизма или радиации.

Названия 
 Ореол (космический аппарат) — тип советских научно-исследовательских космических аппаратов.
 Ореол (Halo) — вымышленная мегаструктура и супероружие в серии игр «Halo».

См. также 
 Нимб
 Гало (значения) — то же, что и ореол.

Близкое по звучанию 
 Авреол ()
 Аврелии — римское родовое имя Aurelius
 Аврелий — имя